Jean-Charles Allavena (1960-), homme politique monégasque ;
 Jean-Luc Allavena (1963-), homme d’affaires et dirigeant d’entreprise monégasque.